The Rules of Attraction ist der englische Originaltitel

 eines Romans von Bret Easton Ellis, siehe Einfach unwiderstehlich (Roman) (1987)
 sowie der Verfilmung dieses Romans durch Roger Avary, siehe Die Regeln des Spiels (2002)